Staffan Lundh, švedski hokejist, * 14. januar 1963, Švedska.

Lundh je v švedski ligi igral za kluba Mariestad BoIS in Färjestads BK, s katerim je v sezonah 1985/86 in 1987/88 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Eno sezono je igral tudi za SV Ehrwald v avstrijski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1986, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mariestad BoIS
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 31
| 15
| 11
| 26
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mariestad BoIS
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 29
| 26
| 17
| 43
|
| 25
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 34
| 12
| 6
| 18
|
| 10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 14
| 9
| 23
|
| 20
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 31
| 13
| 10
| 23
|
| 30
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 35
| 17
| 18
| 35
|
| 22
|
| 9
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 32
| 11
| 5
| 16
|
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 39
| 5
| 9
| 14
|
| 14
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 38
| 16
| 10
| 26
|
| 30
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 10
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 20
| 16
| 36
|
| 32
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 27
| 5
| 4
| 9
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mariestad BoIS
| Švedska 3. liga
| 93/94
|
| 29
| 17
| 23
| 40
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SV Ehrwald
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 27
| 15
| 9
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mariestad BoIS
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 31
| 9
| 7
| 16
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 468
| bgcolor="#7FFF00" | 196
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 350
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 313
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 48
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Mariestad BoIS
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti SV Ehrwald